Moravice bezeichnet in Tschechien

Moravice, Gemeinde im Okres Opava
 Moravice, Ansiedlung in der Gemeinde Frymburk nad Vltavou, Okres Český Krumlov 
Moravice (Fluss), Nebenfluss der Opava
Dolní Moravice, Gemeinde im Okres Bruntál
Horní Moravice, Ortsteil von Dolní Moravice, Okres Bruntál

Ein Teil der kroatischen Stadt Vrbovsko wird ebenfalls als Moravice (bis 1919 Komorske Moravice, bis 1991 Srpske Moravice) bezeichnet.